Эскарай:

 Эскарай — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха.
 Эскарай — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха.